Grandon steht für:

Personen:
 Charles Grandon (1691–1762), französischer Maler
 Francis J. Grandon (1879–1929), amerikanischer Stummfilmdarsteller und Regisseur
 Helen Grandon (1966–2020), walisische Hockeytorhüterin
 Jeanne-Marie Grandon (1746–1807), französische Malerin, Tochter von Charles Grandon

Geographische Objekte:
 Grandon (Laviana), Weiler in der Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Region Asturien in Spanien

Sonstiges:
 Grandon (Schiff, 1927), deutsches Frachtschiff, seit 1927 Name der Düsseldorf (1912)
 Grandon Productions, britische Filmproduktionsgesellschaft